Lancering (ruimtevaart), het vertrek van een raket vanaf een lanceerbasis
Lancering (achtbaan), het in beweging zetten en versnellen van een achtbaan
Lancering (luchtvaart), het afschieten van een (kruis)raket
Lancering (marketing), het op de markt zetten van een product